Glastonbury – centro abitato dell'Inghilterra
 Glastonbury – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 Glastonbury Center – centro abitato degli Stati Uniti d'America
 Glastonbury 2000 – album live del cantautore britannico David Bowie